

Хоцишево — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хоцишево — село в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Хоцишево — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Хоцишево — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства